„Midian“ е четвърти студиен албум на британската екстремна група Cradle of Filth, издаден на 31 октомври 2000 г. от Music for Nations. Пол Алендър се завръща в групата. През 2012 г. е преиздаден от The End Records. Албумът е концептуален и е базиран на хорър новелата Кабала, от Клайв Баркър.

Състав 
 Дани Филт – вокали
 Пол Алендър – китара
 Джиън Пайръс – китара
 Робин Ийгълстоун – бас
 Мартин Пауъл – клавиши
 Ейдриън Ерландсън – барабани
 Сара Дева – бек вокали

Песни

Позиции в класациите

Албум

Бележки 

Албуми на Крейдъл ъф Филт
Музикални албуми от 2000 година